Археологічні пам'ятки Новоукраїнського району Кіровоградської області.

Джерела 
 Лист від державних органів влади у Кіровоградській області на запит ГО «Вікімедія Україна» від 2013 року. Додаток 1 до листа департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації «27» червня 2013 р. № 01-19-103/1 

Археологічні пам'ятки районів Кіровоградської області
Новоукраїнський район
Переліки пам'яток археології Кіровоградської області